Попис свих измишљених јунака из стрипа, књига филмова, и видео-игрица, било цртаних или играних.

А 
 Аладин 
 Алан Форд
 Алфред Џонатан Квак 
 Атомски мрав 
 Астерикс

Б 
 Балтазар
 Балдо
 Бетмен
 Фродо Багинс (Господар прстенова)
 Билбо Багинс (Господар прстенова)
 Боб Рок (Алан Форд)
 Број 1 (Алан Форд)
 Блек Стена
 Брзи Гонзалез
 Баз светлосни (Прича о играчкама)
 Болт муња
 Мистер Бин

В 
 Винету
 Вини Пу
 Вуди (Прича о играчкама)

Г 
 Гандалф (Господар прстенова) 
 Гаргамел
 Гарфилд
 Гица Прасић
 Годзила 
 Гордон Фриман
 Грунф (Алан Форд)
 Густав

Д 
 Дамбо 
 Деда Мраз 
 Душко Дугоушко
 Денис напаст
 Дракула

Ђ 
 Ђенка Ђаво (Маратонци трче почасни круг)

Е 
 Елмер Давеж

Ж 
 Жан Валжан

З 
 Загор
 Звончица
 Зоро

И 
 Изногуд

Ј 
 Јеремија (Алан Форд)
 Јоп тер Хел

К 
 Каменко
 Капетан Добрица
 Капетан Кука
 Капетан Немо
 Каспер
 Кејси Раглс (такође познат и као Кејси Рагли)
 Клодовик (Алана Форда)
 Командант Марк
 Конан
 Кременко

Л 
 Лале Гатор
 Ленс
 Леси
 Лотар (Мандрак)
 Леголас (Господар прстенова)

Љ 
 Људска бакља (Фантастична четворка) (Фантастична четворка)

М 
 Макс Пејн 
 Мандрак (Мандрак)
 Мики Маус
 Мини Маус
 Мирко и Славко
 Мис Пиги 
 Мистер Но

Н 
 Николетина Бурсаћ
 Носоња (Алан Форд)

Њ

О 
 Обеликс 
 Одисеј 
 Олд Шетерхенд
 Олива
 Олаф - Залеђено краљевство
 Оптимус Прајм

П 
 Прле из Отписаних
 Принц Валијант 
 Палчица 
 Пакман 
 Патак Дача 
 Петар Пан 
 Пепељуга
 Паја Патак
 Плутон
 Птица тркачица
 Попај
 Пинки Пај

Р 
 Ринсвинд (Дисксвет) 
 Рин Тин Тин
 Рен Хоек
 Робин Худ
 Рип Кирби
 Радован Трећи, лик Душана Ковачевића из истоимене комедије
 Радознали Џорџ
 Робинзон Крусо

С 
 Сандокан
 Сир Оливер (Алан Форд)
 Скуби Ду
 Снупи
 Супермен 
 Спајдермен
 Стимпи Стимпсон Џ. Мачак
 Сребрни летач Марвел
 Џеронимо Стилтон

Т 
 Термомен
 Тихи из Отписаних
 Том Ридл
 Том Сојер 
 Том и Џери 
 Тор Марвел
 Том Сојер
 Талични Том

Ћ 
 Ћиро (слон)

У 
 Умпах-пах

Ф 
 Флаш Гордон
 Флатершај

Х 
 Хамлет 
 ХАЛ 
 Хари Потер
 Херкул 
 Хогар Страшни 
 Хаклбери Фин 
 Хулк Марвел

Ц 
 Црвенкапица

Ч 
 Чаробњак из Оза 
 Чико из Загора
 Чарли Браун

Џ 
 Џејмс Бонд
 Џеронимо Стилтон

Ш 
 Шерлок Холмс
 Шеф (Алан Форд) (Алан Форд)
 Штрумпфета

Стрип
Измишљени јунаци
Спискови везани за стрип